Бич (, Beech) — может означать:

 Бич — обличение, недостатки чего-либо, порок.
  — ударное орудие, длинный , , кнут или плеть (см. также: Порка, Розга).
 Бич пастуший — хлопуша, витень.
 Бич — имя предводителя Кровавого племени из книги «Коты-воители».

СМИ, искусство 
 «Бич» — российский еженедельный сатирико-юмористический журнал начала XX века.
 «» — юмористический и сатирический журнал с иллюстрациями, издавался в Белграде с 1 апреля 1889 года до 23 октября 1890 года.
 «» — роман Брюса Стерлинга.

Фамилия

А 
 Бич, Адам Рубин (род. 1972) — канадский актёр.
  (1825—1918) — американский юрист и политик из Нью-Йорка.
 Бич, Альберт Иванович (род. 1932) — специалист в области селекционно-племенной работы с чёрно-пёстрой породой крупного рогатого скота.
 Бич, Альфред Эли (1826—1896) — американский изобретатель, издатель и патентный поверенный.

Б 
 
 Бич, Борис Николаевич (род. 1946) — российский художник-супрематист.

В—И 
 Бич, Василий Акимович (1861—?) — лесничий, член III Государственной думы от Гродненской губернии.
  (род. 1942) — британский юрист и музыкальный менеджер, наиболее известный как менеджер рок-группы Queen.
 Бич, Иван Андреевич (1881—1919) — герой Гражданской войны.

К 
 Бич, Киз (1913—1990) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Бич, Крис (род. 1981) — профессиональный канадский хоккеист.

М 
 Бич, Майкл (род. 1987) — американский актёр.
 Бич, Марсель (1914—1994) — основатель и соучредитель компании BIC.
  (1937—1999) — белорусский историк.

П, Р 
  (род. 1965) — английский игрок в крикет.
 Бич, Реб (род. 1963) — американский гитарист.
 Бич, Рекс (1877—1949) — американский романист и драматург.

С 
 Бич, Сильвия (1887—1962) — американская писательница, издатель.
  (1931—1996) — американский актёр, писатель и ди-джей.

Т, У 
  (1912—2013) — буддийский монах из Вьетнама.
  (1891—1950) — американский лётчик и один из первых авиационных предпринимателей.

Ч, Э 

 Бич, Чарльз[d] (1827—1897) — американский автор.
 Бич, Честер (1881—19569) — американский скульптор и медальер.
 Бич, Эми (1867—1944) — американская пианистка и композитор.

Двойные фамилии 

 
 Гикс-Бич, Микаэль-Эдуард (1837—?) — английский государственный деятель.

Топоним 
  — гора на границе между Сербией и Боснией и Герцеговиной.
 Бич — небольшая крепость в Эльзасе.

Населённые пункты 
  США
  — город и административный центр округа Голден-Вэлли в штате Северная Дакота.
 Бич — государственный гражданский аэропорт в одноимённом городе, штат Северная Дакота.

  Польша
  — село в гмине Старе-Място, Конинский уезд, Великопольское воеводство.
  — деревня в гмине Пётркув-Куявский, Радейовский уезд, Куявско-Поморское воеводство.
  — деревня в гмине Битом-Оджанский, Новосольский уезд, Любушское воеводство.

  Словения
  — поселение в общине Требное, регион Юго-Восточная Словения.

Водные объекты 
 Бич — река в Орловской области России, приток Рыбницы.
  — река в Теннесси, США.
 Бич — ручей, приток Курзинки.

Станции Нью-Йоркского метрополитена 
 «Бич 36-я улица»
 «Бич 44-я улица»
 «Бич 60-я улица»
 «Бич 67-я улица»
 «Бич 90-я улица»

Аббревиатура 
 БИЧ — самолёты 1920—1930-х годов (по имени создателя Бориса Ивановича Черановского): БИЧ-1, БИЧ-2, БИЧ-3, БИЧ-4, БИЧ-6, БИЧ-8, БИЧ-9, БИЧ-11, БИЧ-12, БИЧ-16, БИЧ-17, БИЧ-18, БИЧ-20, БИЧ-21, БИЧ-22, БИЧ-23, БИЧ-26.
 «БИЧ» — «Бывший Интеллигентный Человек».

См. также 

  (значения)
 Бич Фоккера — временной период в Первой мировой войне.
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения)
 Бич: Путь к власти (Коты-Воители)